Бельмо́нте-де-Грасья́н (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 43,7 км². Население — 236 человек (на 2010 год). Расстояние — 92 км до административного центра провинции.

Здесь родился Бальтасар Грасиан, испанский писатель и философ, крупнейший представитель литературы барокко.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы